Christe ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Seydoux-Christe (* 1958), Schweizer Politikerin (CVP)
 Gerhard Christe, deutscher Soziologe
 Ian Christe (* 1970), englischsprachiger Musikjournalist, Autor und Verleger
 Jan Christe (* 1978), deutscher Journalist und Unternehmer
 Julia Christe (* 1973), deutsche Fotografin
 Karl O. Christe (* 1936), deutscher Chemiker
 Yves Christe (* 1939), Schweizer Kunsthistoriker, Professor für mittelalterliche Kunstgeschichte